Lilla Ulvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ulvattnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (19,1 ha)
Lilla Ulvattnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (2,8 ha)

Se även
Ulvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn